Ptaki:
 słowik himalajski
 słowik modry
 słowik rdzawy
 słowik szary 
 słowik syberyjski 

4 miejscowości w Polsce:

 Słowik – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Zgierz 
 Słowik – wieś w woj. śląskim, w pow. będzińskim, w gminie Siewierz 
 Słowik – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Poczesna 
 Słowik – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Sitkówka-Nowiny

1 część miasta w Polsce:
 Słowik – część miasta Kielce

Osoby:
 Aleksandra Słowik – polska poetka
 Andrzej Słowik – polski działacz związkowy, wiceminister pracy
 Dominika Słowik – polska pisarka
 Jakub Słowik – polski piłkarz
 Karol Słowik – kapitan inżynier Wojska Polskiego
 Patryk Słowik – polski dziennikarz
 Przemysław Słowik – polski polityk i samorządowiec
 Stanisław Słowik – polski prawnik i polityk, wiceprezydent Katowic
 Witold Słowik – menadżer, samorządowiec, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL
 Zbigniew Słowik – polski kompozytor, aranżer, pedagog i dyrygent
 Andrzej Banasiak, pseudonim „Słowik” – polski gangster i przestępca
 Maria Skiba, pseudonim „Słowik” – żołnierz oddziału partyzanckiego Armii Krajowej

Inne:

 Słowik hiszpański – amerykański dramat filmowy z 1926 roku
 Słowik litewski – tom poetycki Kazimiery Iłłakowiczówny wydany w 1936
 Słowik herbu Lis
 Słowik – baśń H.Ch. Andersena
 CWL SK-1 Słowik – polski samolot o konstrukcji wzorowanej na samolocie Hannover CL.IIa
 Słowik – radziecka baśń filmowa z 1979 roku
 Słowik – dawna gromada w powiecie łódzkim
 Bursztynowy Słowik – nagroda główna festiwalu muzycznego Sopot Festival
 Słowik – lewobrzeżny dopływ Wisłoki